Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 se dispute à Tokyo du  au .

L'épreuve de double voit s'imposer Billie Jean King et Martina Navrátilová.

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de double WTA
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1980
Championnat Double
Sport au Japon en 1980
Tennis en mars 1980
Sport en avril 1980